Мечниково — название населённых пунктов.

Россия 
 Мечниково — село в Альшеевском районе Башкортостана.
 Мечниково — посёлок в городском округе Красногорск Московской области.
 Мечниково — посёлок в районе города Балтийска Калининградской области.

Украина 
 Мечниково — село в Двуречанском районе Харьковской области.